Булаев — русская фамилия; имеет женскую форму Булаева.

Известные носители 
 Булаев, Александр Дмитриевич (1910—1943) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Булаев, Алексей Николаевич (1919—1989) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, старшина.
 Булаев, Василий Петрович (1832—1895) — генерал-майор Русской императорской армии.
 Булаев, Николай Иванович (род. 1949) — российский политик и государственный деятель, депутат Государственной думы VI созыва от «Единой России».
 Булаев, Юрий Андреевич (1932—2010) — советский и российский организатор промышленности, депутат Верховного совета России.